Villarrica (Araucanía), een gemeente in de Chileense regio Araucanía
 Villarrica (Guairá), de hoofdstad van het Paraguayaanse departement Guairá
 Villarrica (vulkaan), een vulkaan in Chili.
 Villarrica (Tolima), een gemeente in Colombia
 Nationaal Park Villarrica in Chili